Лонги, Алессандро:
 Лонги, Алессандро (1733—1813, ) — венецианский живописец-портретист, мастер офорта; сын Пьетро Лонги.
 Лонги, Алессандро (род. 1989, ) — итальянский футболист.